Leimane ist der Nachname von:
 Inga Miķelsone-Leimane (* 1991), lettische Leichtathletin
 Elza Leimane (* 1984), lettische Tänzerin

Siehe auch:
 Leimanis